Аксёновский сельский округ

Владимирская область 

Аксёновский сельский округ Гусь-Хрустального района

Московская область 

Аксёновский сельский округ Луховицкого района (1994—2006)

Тверская область 

Аксёновский сельский округ Андреапольского района (до 2005)